Дани́льченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Данильченко, Алексей Васильевич (род. 1959) — белорусский учёный-экономист.
 
 Данильченко, Борис Никитич (1920—2006) — советский актёр театра.
 
 Данильченко, Виталий Викторович (род. 1978) — украинский фигурист.
 Данильченко, Владимир Алексеевич (1937—2007) — советский кларнетист.
 Данильченко, Галина Викторовна (род. 1964) — украинский политический деятель. 
 Данильченко, Иван Андреевич (1914—1981) — Герой Советского Союза.
 Данильченко, Константин Владимирович (род. 1984) — российский самбист, дзюдоист.
 Данильченко, Любовь Макаровна (более известна под. фамилией Сирота; род. 1956) — советская поэтесса, прозаик, переводчица, публицистка, драматург.
 Данильченко, Нина Петровна (более известна под фамилией Негерей; род. 1958) — советская деятельница, новатор сельскохозяйственного производства.
 Данильченко, Павел Трофимович (1902—1962) — советский химик.
 Данильченко, Светлана Фёдоровна (1938—2008) — советская актриса.
 Данильченко, Сергей Петрович (род. 1974) — украинский боксёр-любитель.
 Данильченко, Стефан Фёдорович (1895—1971) — советский военачальник, генерал-майор.
 Данильченко, Татьяна Михайловна (1943—2011) — советская и российская актриса.

См. также 
 Банда Сергея Данильченко — преступное формирование, совершившее большое количество преступлений в конце 1980-х годов на территории Донецкой области.
 Данилевич
 Данилевский
 Данилин
 Данилкин
 Данилов
 Данильчик
 Данилюк
 Данченко
 Данькин
 Даньков
 Даньшин